Адмиралтейские карты — английские морские карты, издаваемые гидрографическим департаментом (UK Hydrographic Office) в Лондоне.

Используется проекция Меркатора. Карты с различным уровнем детализации покрывают практически всю поверхность Земли. На адмиралтейских картах показаны глубины, береговая линия, навигационные знаки, характеристики дна (для якорной стоянки), источники опасности, приливы.

Ссылки 
 Admiralty charts Research Guide from The National Archives, UK

Карты по алфавиту